Настоящие носачи, или рыбы-единороги () — род морских рыб семейства хирурговых. Встречаются в тропических морях Индо-Тихоокеанской области, от Африки до Гавайев. Обитают на коралловых рифах, питаются в основном водорослями. Известны с эоцена.

Виды 
Род включает 20 видов:
 Naso annulatus
 Naso brachycentron
 Naso brevirostris
 Naso caeruleacauda
 Naso caesius
 Naso elegans
 Naso fageni
 Naso hexacanthus
 Naso lituratus
 Naso lopezi
 Naso maculatus
 Naso mcdadei
 Naso minor
 Naso reticulatus
 Naso tergus
 Naso thynnoides
 Naso tonganus
 Naso tuberosus
 
 Naso vlamingii

Примечания 

Хирурговые